Denmark est le nom du Danemark en anglais. Ce nom peut aussi désigner :

Pseudonyme 

 Denmark, le nom de l'artiste contemporain, Marc Robbroeckx.

Toponymes 

 Denmark, une ville d'Australie-Occidentale.

 Paroisse de Denmark, une paroisse du comté de Victoria, située dans l'ouest du Nouveau-Brunswick.

 Denmark, une ville de Caroline du Sud ;
 Denmark, un village du Wisconsin
 Denmark, une ville du Maine
 Denmark, une ville de l'État de New York

Musique 
 DENMARK, un producteur allemand de musique électronique